Groß Döbbern (lett. «Döbbern grande») – frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree
 Klein Döbbern (lett. «Döbbern piccola») – frazione del comune tedesco di Neuhausen/Spree